Røa (Vestre Aker) - wijk in het stadsdeel Vestre Aker van Oslo
 Røa (metrostation) - metrostation in bovenstaande wijk